Lennart Carlsson kan syfta på bland andra:

* Lennart Carlsson (1929–2000), svensk fotbollsspelare
 Lennart Carlsson (1932–2013), svensk gångare
 Lennart Carlsson (1934–1991), svensk romansk filolog
 Lennart Carlsson (1937–2010), svensk filmfotograf
 Lennart Karlsson (1933–2014), konsthistoriker

Se även 
 Lennart Askerlund (1918–1957, till 1942 med efternamnet Carlsson), svensk fotbollsspelare
 Lennart Carleson (född 1928), svensk matematiker